Мастерс 2011 () — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который прошёл с 9 по 16 января 2011 года на «Арене Уэмбли», Лондон (Англия). Спонсором турнира выступила букмекерская контора Ladbrokes Mobile.

Победителем стал 23-летний Дин Цзюньхуэй, переигравший в финале Марко Фу со счётом 10:4.

Интересные факты 

 Впервые в финале крупного профессионального снукерного турнира встретились два азиатских игрока.
 Дин Цзюньхуэй стал всего лишь третьим игроком не с Британских островов — победителем Мастерс. До него это удавалось южноафриканцу Перри Мансу в 1979-м и канадцу Клиффу Торбурну в 1985—1986 годах — оба, впрочем, были представителями Британского Содружества.
 На старте турнира проиграли почти все игроки в высоким посевом, среди которых были одни из главных фаворитов турнира.

Призовой фонд 

Победитель: £ 150 000
Финалист: £ 75 000
Полуфиналисты: £ 30 000
1/4 финала: £ 20 000
1/8 финала: £ 15 000

Высший брейк: £ 15 000
Всего: £ 500 000

Результаты

Статистика матчей

1/8 финала 
Марк Селби 4:6 Марк Кинг: 78(70)-15, 60-46, 0-139, 18-73, 42-81(57), 59(59)-64(55), 70-0, 115(106)-1, 0-116(72), 0-127(50,77) 
Алистер Картер 5:6 Питер Эбдон: 6-77(50), 48-80(76), 83(83)-0, 1-88(88), 83(83)-4, 72(56)-0, 0-73, 67-35, 2-56, 72-64, 9-65 
Марк Уильямс 4:6 Дин Цзюньхуэй: 37-95(89), 80-0, 55-74, 0-93(52), 11-105(61), 69-53, 0-125(56,69), 75-30, 76-0, 48-75(75) 
Джон Хиггинс 4:6 Грэм Дотт: 
0-115, 4-101(65), 69(68)-1, 7-79(79), 79(55)-0, 102(73)-23, 37-68, 70(70)-28, 48-62, 0-86 
Ронни О'Салливан 4:6 Марк Аллен: 0-72, 115(86)-15, 37-63, 0-88(88), 64(64)-62(56), 8-94, 69-18, 97(66)-30, 46-87(87), 34-60 
Стивен Магуайр 4:6 Марко Фу: 1-80(54), 68-57, 35-70, 0-109, 0-117, 64-73, 100-0, 75(74)-4, 142-0, 29-67 
Нил Робертсон 6:3 Стивен Хендри: 0-74(74), 58-29, 14-79(64), 85(85)-0, 86(86)-6, 58-37, 82(81)-6, 38-85, 83-2 
Шон Мёрфи 3:6 Джейми Коуп: 13-89(77), 36-57, 58-35, 56-58, 83-39, 63-64, 71(50)-46, 16-106, 0-75

Четвертьфиналы 

Дин Цзюньхуэй 6:2 Грэм Дотт: 124-6, 108-29, 32-65, 125(124)-0, 37-72, 74(74)-38, 73-21, 69(52)-7 
Марк Кинг 1:6 Джейми Коуп: 53-68(52), 15-107(66), 28-73(51), 0-89(53), 110(102)-17, 19-67, 40-76(52) 
Марк Аллен 6:4 Нил Робертсон: 76(63)-17, 69(69)-43, 35-76(69), 0-94(56), 0-97(50), 69-0, 34-87(75), 62(57)-16, 75-0(75), 76(69)-33 
Питер Эбдон 0:6 Марко Фу: 8-92(91), 52-64, 6-80(80), 1-107, 41-73, 0-74(57)

Полуфиналы 

Марк Аллен 4:6 Марко Фу: 101(70)-11, 9-82(82), 73-46, 67(66)-30, 69-52, 1-130, 0-120(97), 5-136, 32-64, 49-73 
Дин Цзюньхуэй 6:3 Джейми Коуп: 110(68)-0, 0-101, 68(54)-4, 102-23, 65(65)-59(58), 36-69, 82(60)-17, 53(53)-73(73), 127(69,58)-4

Финал

Сенчури-брейки 

 142 Стивен Магуайр
 139, 102 Марк Кинг
 136, 130, 117, 109, 107 Марко Фу
 124, 124, 120, 108, 102 Дин Цзюньхуэй
 115 Грэм Дотт
 106 Марк Селби
 101 Джейми Коуп

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Мастерс (снукер)
2011 год в снукере